Новый — посёлок в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Первомайского сельского поселения. Население  чел. ().

География 
Находится на востоке региона, в 4 км от районного центра Первомайское. К посёлку примыкает Майский. Улицы: Клубная, Лесная, Новая, Рабочая, Станционная, Центральная, Школьная.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ посёлок вошёл в состав Первомайского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Находится на трассе 69К-3. Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)